Ursus se poate referi la:

Ursus (bere) - berea Ursus, băutură alcoolică românească
Ursus (vodcă)- vodca Ursus, băutură alcoolică islandeză
Ursus (roți de bicicletă) - companie italiană producătoare de componente pentru biciclete
Ursus (gen) - genul Ursus, rang de clasificare al ființelor vii
Ursus spelaeus - ursul peșterilor un animal dispărut
 Ursus (personaj fictiv) - garda de corp a Ligiei
Ursus (film) -  film italian  peplum din 1961 regizat de Carlo Campogalliani

Vezi și 
 Film peplum#Seria de filme cu Ursus (1961–1964) (Ursus (personaj de film))
 Urs (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursus (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)